Мануэ́ль де Эли́ас (; род. , ) — мексиканский композитор и дирижёр.

Сначала учился у своего отца, композитора Альфонсо де Элиаса. Затем учился в Национальном автономном университете Мексики и в Консерватории Мехико. Возглавлял Веракрусский симфонический оркестр (1980—1982), Камерный оркестр Национального университета искусств (1984—1987) и Филармонический оркестр Халиско (1987—1990). Основал Мексиканский национальный совет по музыке (1995) и Коллегию латиноамериканских композиторов (1998). Автор около 175 сочинений.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Коллегии латиноамериканских композиторов

Композиторы Мексики
Дирижёры Мексики
Академические музыканты Мексики